Hochei pe iarbă a fost prezent la Jocurile Olimpice de la Jocurile Olimpice din 1908 de la Londra în 1908, cu excepția edițiilor din 1912 și din 1924.

Clasament pe medalii 

(*) Inclusiv trei medalii de aur ca India britanică.

Sportivii cei mai medaliați

Legături externe
  Hockey la Comitetul Internațional Olimpic
  Hockey  pe Sports Reference